Justin je lahko:

 Justin, moško osebno ime (tudi Just) 
 Justin, priimek več znanih ljudi
 Justin (zgodovinar) (Marcus Junianius Justinus), rimski zgodovinar